Dombi Tibor (Püspökladány, 1973. november 11. –) magyar válogatott labdarúgó, jobbszélső. Hétszeres magyar bajnok, ötszörös magyar kupagyőztes, ötszörös magyar szuperkupa-győztes és egyszeres magyar ligakupa-győztes.
A Bombázó becenevet a varasdi Varteks ellen a felső sarokba lőtt gólja után kapta.

Pályafutása

Klubcsapatban
Debrecenben kezdte profi pályafutását, ahol a kezdetektől meghatározó játékosnak számított, majd innen igazolt előbb Németországba, az Eintracht Frankfurt csapatához, majd később Hollandiába, az FC Utrecht csapatához. Ezután visszatért magyarországi nevelőegyesületéhez, és azóta is ott játszik. 400. NB I-es mérkőzését 2010. november 7-én a Szolnok elleni 4-0-ra megnyert hazai mérkőzésen játszotta. Néhány nappal később meghosszabbították szerződését 2011. december 31-ig, majd 2011 decemberében újabb egy évre.

A válogatottban

Az olimpiai válogatott tagjaként ott volt 1996-ban az atlantai játékokon. Később 35-ször hívták meg a felnőtt keretbe.

Sikerei, díjai

Klub 
 Debreceni VSC
 Magyar bajnok: 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14
 Magyar kupa: 1998–99, 2007–08, 2009–10, 2011–12, 2012–13
 Magyar szuperkupa: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
 Magyar ligakupa: 2010

Egyéni 
Zilahi-díj: 2003
Hajós Alfréd-díj, Debrecen: 2017

Könyvei 
 Dombi Tibor: A bombázó. Dombi Tibi történetei; lejegyezte Bereczky Attila; Lupuj-Book, Debrecen, 2015

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
Profil a DVSC hivatalos honlapján 
Dombi Tibor adatlapja a HLSZ.hu-n 
Profil a footballdatabase.eu-n 
 
Dombi Tibor adatlapja a national-football-teams.com-on 
Pályafutása statisztikái a fussballdaten.de-n 
NS online játékosprofil

Jegyzetek 

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A DVSC labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az FC Utrecht labdarúgói
Magyar olimpikonok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Püspökladányiak
1973-ban született személyek
Magyar bajnok labdarúgók
Élő személyek
Zilahi-díjasok